

Geografia

Austria 
 Sankt Kathrein – frazione di Navis, comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)
 Sankt Kathrein – frazione di Schiefling am Wörthersee, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Sankt Kathrein am Hauenstein – comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Sankt Kathrein am Offenegg – comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Sankt Kathrein im Burgenland – ex comune ora frazione di Deutsch Schützen-Eisenberg, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)

Pagine correlate 
 Sankt Katharein an der Laming – ex comune austriaco ora frazione di Tragöß-Sankt Katharein, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)